Khasi individu del poble dels khasis, poble de Meghalaya al nord-est de l'Índia 
 Khasi (llengua)
 Muntanyes Khasi o Khasi Hills, regió i grup muntanyós
 Khasi Hills Autonomous District Council
 Khasi and Jaintia Hills, antic districte de l'Índia
 Districte de Khasi Hills, antic districte de Meghalaya
 Districte d'East Khasi Hills
 Districte de West Khasi Hills
 Estats Khasis o Estats de les muntanyes Khasi